Taperoá este numnele a două orașe din Brazilia

Taperoá (Bahia) în statul Bahia

Taperoá (Paraíba) în statul Paraiba

Dezambiguizare
Municipii din Bahia